Avdótino (Koltxúguino), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Avdótino (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Avdótino (Arkhànguelsk), localitat de la província d'Arkhànguelsk, a Rússia
 Avdótino (Kostromà), localitat de la província de Kostromà, a Rússia
 Avdótino (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia